Strada statale 43 – strada statale polacca
 Strada statale 43 della Val di Non – strada statale italiana